Диалекты языка пушту (د پښتو ګړدودونه da Pax̌to gəṛdodūna) — говоры, на которых говорят пуштуны. Традиционно в русскоязычной литературе многочисленные диалекты пушту делят на две ветви: западную и восточнуюНовгородова И. Ю. Яцевич Л. С., Остапенко В. Б. Учебник языка пушту. — Москва : «Муравей», 200й.. Современный литературный язык складывается на основе говоров Кабула и Кандагара в Афганистане, Пешавара и Кветты в Пакистане.

Пуштунские диалекты, в основном, различаются фонетически, но близки морфологически (однако имеются так называемые центральные диалекты, довольно сильно отличаются в лексическом и фонетическом отношении). Жесткое «пахто» — так называют свой язык жители северо-востока Афганистана, севера провинции Хайбер-Пахтунхва, севера Зоны Племен. Мягкое слово «пашто» можно услышать на юге Афганистана, на севере Балочистана, юге Зоны Племен и юге ХП. На этом основан один из методов разделения диалектов — «жесткие» и «мягкие». Разделительная линия между диалектными ветвями проходит по территории провинций Забуль и Пактика. Диалект ванеци так сильно расходится с другими говорами, что его можно считать отдельным языком.

 Классификация 
Существует несколько вариантов классификации диалектов пашто. Обычно выделяют четыре региональных стандарта (престижных диалекта): пешаварский (северо-западный), кабульский (северо-восточный), кандагарский (юго-восточный), кветтинский (юго-западный).

По историческим и племенным критериям выделяют карланские диалекты (все «фонетические» центральные). По особенностям консонантизма разделяют южную (западную) и северную (восточную) ветви: в первых ʃ~ʂ и ʒ~ʐ, а во вторых x и g. По особенностям вокализма выделяют центральные (южные) диалекты: в них литературной гласной ɑ соответствует гласная ɒ~o, они же в свою очередь делятся на южные (с ʃ и ʒ и переходами o>e, u>i), северные (с x и g, без изменений o и u) и переходные (с x и g как у северных и переходами o>e, u>i как у южных).

Взаимопонимание носителей центральных и «внешних» диалектов затруднено. На центральных диалектах говорит до 15 % всех пашто-язычных. Они населяют провинции Пактия и Хост, северную и восточную части провинции Пактика в Афганистане, а также несколько округов провинций Нанграхар и Вардак. На территории Пакистана носители южных диалектов расселены на обширной территории, полностью охватывающей агентства Куррам, Северный Вазиристан, Южный Вазиристан, а также часть округа Банну.

Большая часть носителей пашто говорит на диалектах северной ветви, хотя географически большую территорию занимают южные диалекты.

1. Южная ветвь (или Западная, Юго-западная, «мягкий» пашто)
 Кандагарский пушту (или южный, юго-западный)
 Кветтинский пушту (или юго-восточный)
 Шерани
 Марвати (Беттани)
 Язык/диалект Ванеци (иногда не включается)
2. Центральные диалекты (или Южные)
 Южные:
 Хаттакский
 Баннуци
 Масудвола (Масидвола)
 Вазирвола
 Гурбазвола
 Переходные:
 Тани
 Дзадрани
 Северные:
 Хости
 Африди
 Бангаши-Тури-Зази
 Хогьяни
 Вардаки
3. Северная ветвь (или Восточная, Северо-восточная, «жёсткий» пахто)
 Хароти
 Центральный пушту (или северо-западный, Гильзаи, диалект Кабула)
 Северный (или восточный, диалект Джалал-Абада)
 Юсуфзаи (или северо-восточный, диалект Пешавара)

 Фонетические различия 
В следующей таблице представлены варианты произношения отдельных звуков в различных диалектах пушту. На их вариантах и основываются варианты языка пушту. Наиболее консервативным является диалект Кандагара. Транскрипция приведена в МФА.

 
 
 
 
 

 Различия в лексике 

Помимо этого, в западной и восточной ветвях можно встретить различие в произношении и написании отдельных слов.
Морфологические различия проявляются в разном использовании предлогов, послеслогов, глаголов, местоимений, флексий. Например, как связка во 2 лице мн. ч. (аналог — церковнослав. и древнерус. «(вы) есте») на западе используется форма ياست yȃst, на востоке же — ئۍ yəy или ياستۍ yȃstəy. В западной ветви распространено نسته nəsta «нет, не имеется», а в восточной — نشته ,نشته دئ nəşta, nəşta dəy. Иногда можно встретить послеслог كې , كي ke, ki в устаревшей форме كښي ,كښې kșe, kxe. В одних диалектах местоимение «мой, моя» выглядит как زما z(a)mȃ, в других — اېمو emo. Ниже представлена таблица, показывающая звучание разных слов в разных регионах Пуштунистана. Как уже отмечалось выше, самым своеобразным диалектом пушту является ванеци, который можно услышать в округе Харнай и Синджавском техсиле.

Для сравнения, ниже приводятся предложения на кандагарском пушту и диалекте/языке ванеци.

 Различия в орфографии 
Помимо фонетических и морфологических различий, в среде грамотных пуштунов не выработано единой системы записи слов языка пушту. Таким образом выработались «пакистанские» и «афганские» стандарты написания.. Таблица ниже иллюстрирует некоторые из таких различий.

 Примечания 

 См. также 
 Ванеци (диалект пушту)
 Центральный пушту
 Вазирвола
 Кандагарский диалект языка пушту
 Юсуфзайский (пешаварский) пушту
 Кветтинский пушту
 Афридийский пушту
 Северный пушту

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана